Meksiko:
 Guadalajara (Jalisco), grad u pokrajini Jalisco u Meksiku

Španjolska:
 Guadalajara (pokrajina), pokrajina u Španjolskoj
 Guadalajara, Španjolska, glavni grad istoimene pokrajine